Șipote ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Șipote (Iași), Gemeinde im Kreis Iași
 Șipote (Galați), Dorf im Kreis Galați